231 puede hacer referencia a:

 Los años
 231
 231 a. C.
 1231
 2231

 Otros
 (231) Vindobona, un asteroide
 Ruta 231, página de desambiguación sobre carreteras y rutas con este número.

 Para el número 231, véase Anexo:Números y Números naturales.